A szita (sieve) általános jelentése: keverékek szétválasztására való eszköz.

 szita (eszköz)
 szitálás: őrlemény vagy más szemcsés anyag osztályozása, nagyság szerinti elkülönítése, tisztítása, szita használatával
 szitanyomás: sokszorosító grafikai eljárás, a síknyomás egyik változata
 szitakötés: egykor kisipari ág, mely a háztartáshoz és a malomiparhoz szükséges szitákat készíti
 Szita (település)

Matematikában
 Szitaelmélet
 Eratoszthenész szitája
 Atkin szitája
 Kvadratikus szita
 Általános számtestszita
 Nagy szita
 Nagyobb szita

Jegyzetek